Metilendioksiamfetamin se može odnositi na:

 2,3-Metilendioksiamfetamin
 3,4-Metilendioksiamfetamin